

Cinema
Best Friends (Best Friends) – film statunitense del 1975 diretto da Noel Nosseck
Amici come prima (Best Friends) – film statunitense del 1982 diretto da Norman Jewison
Best Friends (film 2005), film statunitense del 2005 diretto da Michael Scott

Letteratura
Best Friends – romanzo del 2004 di Jacqueline Wilson

Musica
Best Friends? – album dei Brad

Televisione 
Best Friends – film per la televisione statunitense del 1977 diretto da Jerry Paris
Amiche del cuore (Best Friends) – serie televisiva britannica basata sul romanzo della Wilson e trasmessa nel 2004

Wrestling 
Best Friends - stable di lottatori attiva nelle federazioni AEW, NJPW e ROH

Pagine correlate
Best Friend